Nederlands persoon
 Albert Wissink, politicus
 Gerrit Wissink, sociaal geograaf
 Jozef Wissink, theoloog
 Mark Wissink, hoogleraar privaatrecht
 Marleen Wissink, trainster en voetbalster
 René Wissink, kunstenaar
 Rogier Wissink, profvoetballer
overige
 Wissinks Möl, standerdmolen in gemeente Enschede